Croatia Savate Open je međunarodno natjecanje za pojedince i klubove u savate boksu. Održava se od 2013. godine u Varaždinu. Organizira ga Fight Club “Kovačić” iz Varaždina. To je prvi međunarodni turnir u savate boksu u Hrvatskoj. Natjecanja se odvijaju po assault te ponekad combat pravilima.

Od 2015. natjecanje je dobilo status Grand prix turnira (boduju se za svjetsku savate rang ljestvicu boraca).

Od 2017. natjecanje je Savate World Cup - Croatia Open, odnosno postalo je Svjetski kup u savate boksu za klubove odnosno Savate World Cup for Clubs. Svjetski savate kup za klubove je jedini službeni svjetski kup pod ingerencijom Svjetske savate federacije (FISav).

Natjecanja se održavaju u svim starosnim kategorijama: mališani, kadeti, juniori, seniori i veterani.

Povodom 10 godišnjice Fight Cluba Kovačić 2014. u večernjem dijelu održana je borba najboljih svjetskih savate boraca odnosno susret Hrvatske i Francuske -  u dva meča hrvatski predstavnici uvjerljivo su slavili.

Izdanja
Discipline
Assault 2013.- ...
Combat 2014.-'16.

Ekipno
Natjecatelji iz Francuske nastupili su samo 2018. računajući ona izdanja koja su bila dijelom Svjetskog kupa.

* Neki natjecatelji nastupaju nastupaju pojedinačno, bez ekipe (i ponekad je to jedini predstavnik iz te države), a povremeno iz nekih država nastupi više ekipa (uglavnom hrvatskih)

Pojedinačno - Seniori

Assault

Combat

Vidi
Hrvatski savate savez

Izvori

Šport u Varaždinu
Međunarodna natjecanja u borilačkim vještinama i športovima u Hrvatskoj